Ле-План () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Ле-План () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар